Аква Августа:
 Аква Августа, или Аква Альсиетина, — акведуков в Риме.
 Аква Августа — акведук в Неаполе.